Вармед Омари (; родился 23 апреля 2000) — французский футболист, центральный защитник клуба «Ренн».

Клубная карьера 
Уроженец острова Майотта, Омари выступал за молодёжные составы французских клубов «ЖСКГ Футбол», «Меенн», «ТА Ренн» и «Стад Ренн». 9 июня 2020 года подписал профессиональный контракт с «Ренном», а в апреле 2021 года продлил контракт с клубом до лета 2024 года. 15 августа 2021 года дебютировал в основном составе «Ренна» в матче французской Лиги 1 против «Бреста». 18 декабря 2021 года забил свой первый гол за клуб в матче Кубка Франции против «Лорьяна».

Карьера в сборной 
В марте 2022 года дебютировал за сборную Франции до 21 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Ренн»

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ренн»